

Opéra 
 Semyon Kotko est un opéra de Serge Prokofiev

Musique classique 
 Semyon Kotko est une suite orchestrale de Serge Prokofiev tirée de son opéra homonyme.